Рысево — название населённых пунктов в России:
 Рысево — село в Черемховском районе Иркутской области.
 Рысево — деревня в Печорском районе Псковской области.